Николай Обручев:
 Обручев, Николай Афанасьевич (1864—1929) — генерал-лейтенант.
 Обручев, Николай Николаевич (1830—1904) — военный деятель, генерал от инфантерии.